Маниш Каушик (; ) — индийский боксёр, выступающий в лёгком весе. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Лауреат индийской спортивной премии Арджуна.

Биография 
Маниш Каушик родился в семье брахманов 11 января 1996 года в деревне Девсар, в 5 километрах (3,1 мили) от Бхивани. Его отец, Сомдутт Шарма, является фермером, в то время как его мать-домохозяйка. Каушик получил начальное образование в Девсаре и среднее образование в Бхивани. Наконец, получил степень бакалавра от правительства, обучаясь в колледже. Каушик вставал в 4 утра, чтобы сбалансировать свои тренировки и занятия. Чтобы обеспечить лучшую жизнь своей обездоленной семье, Каушик решил заняться боксом.

Маниш поступил в индийскую армию в 2016 году. В 2017 году стал чемпионом страны по боксу.

Карьера 
Машиш Каушик выступает в лёгкой весовой категории. На международном ринге с 29 января 2018 года.

На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге Маниш Каушик дошёл до полуфинала, в котором уступил кубинскому боксёру Энди Крусу, тем самым завоевал бронзовую медаль и пройдя квалификацию на Олимпийские игры в Токио.

Примечания

Ссылки 
 Статистика боёв 

Боксёры Индии
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Лауреаты премии Арджуна